Odafin "Fin" Tutuola é um personagem fictício da série americana Law & Order: Special Victims Unit. Ele é interpretado por Ice-T.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit